Henry Fane ist der Name folgender Personen:

* Henry Fane (Winchelsea) († 1580), britischer Politiker 
 Henry Fane (Hythe) († 1596), britischer Politiker 
 Henry Fane (Reading) (1650–1706), britischer Politiker 
 Henry Fane of Brympton (1669–1726), britischer Adliger
 Henry Fane of Wormsley (1703–1777), britischer Politiker 
 Henry Fane (Politiker, 1739) (1739–1802), britischer Politiker 
 Henry Fane (General) (1778–1840), britischer Politiker und Kolonialoffizier 
 Henry Hamlyn-Fane (1817–1868), britischer Politiker 
 Henry Sutton Fane (1804–1857), britischer Politiker